

Lokalizacje

Niemcy 
 Habach – dzielnica gminy Johanniskirchen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Habach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Habach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau